Aida (Verdi), een opera van Giuseppe Verdi
 Aida (musical), een musical geënt op de opera
 Aida (film), een film
 Aida Ndoci, een Albanees zangeres, optredend op het Eurovisiesongfestival 2007
 Aida (Okayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Okayama
 District Aida, een district in de Japanse prefectuur Okayama
 Aida (vluchtelingenkamp), een Palestijns vluchtelingenkamp
 Aida (cruiseschip) een cruiseschip van P&O Cruises
 AIDA-model, een normatief model in marketing dat voorschrijft hoe een effectieve reclameuiting opereert.
 AIDA International Association International pour le Development d' Apnee, internationale sportorganisatie voor freediving.